Flisy (osada leśna)
 Flisy (Bydgoszcz)
 Flisy (wieś)

Zobacz też